Bučje (Bor), een plaats in de Servische gemeente Bor
 Bučje (Knjaževac), een plaats in de Servische gemeente Knjaževac
 Bučje (Lopare), een plaats in de gemeente Lopare in Bosnië-Herzegovina
 Bučje (Novo Goražde), een plaats in de gemeente Novo Goražde in Bosnië-Herzegovina
 Bučje (Pakrac), een plaats in de Kroatische gemeente Pakrac
 Bučje (Pleternica), een plaats in de Kroatische gemeente Pleternica
 Bučje (Priboj), een plaats in de Servische gemeente Priboj
 Bučje (Srebrenica), een plaats in de gemeente Srebrenica in Bosnië-Herzegovina
 Bučje (Trstenik), een plaats in de Servische gemeente Trstenik